«По» () — французский футбольный клуб из города По, основанный в 1904 году. Домашние игры команда проводит на стадионе «Ност Камп», в настоящий момент клуб выступает в Лиге 2. Традиционные цвета — жёлтый и голубой.

История 
Клуб был основан в 1904 году под названием «Bleuets Notre-Dame de Pau» (или сокращённо «Bleuets ND»). Организация была основана при поддержке Католической церкви и в её состав входили секции по разным видам спорта, в том числе и по футболу. В 1956 году клуб получил возможность играть в Лиге Аквитании Первого регионального дивизиона, которую спустя два года выиграл.

В 1959 году «Bleuets ND» распался, а на его месте образовался клуб под названием «FC Pau», в 1968 году уже под этим названием команда вновь выигрывает Лигу Аквитании и получает право играть в Любительском чемпионате Франции. В 1995 году клуб вновь меняет название, на этот раз на современное «Pau FC», и в 1998 году выигрывает Любительский чемпионат и получает право играть в Национальном чемпионате. «По» установил рекорд, на протяжении 10 сезонов подряд выступая в данном турнире, однако по результатам сезона 2007/08 вновь вернулся в Любительский чемпионат.

Состав клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции
ФК «По»